Tom Linton ist der Name folgender Personen:

* Tom Linton (Radsportler) (1876–1915), britischer Radrennfahrer
 Tom Linton (* 1975), US-amerikanischer Musiker, Gitarrist von Jimmy Eat World